Избирательный ящик (в обиходе часто называется урной для голосования) — ёмкость с прорезью для хранения избирательных бюллетеней. Ящик опечатывается членами избирательной комиссии перед началом голосования, в процессе тайного голосования заполняется бюллетенями избирателей и вскрывается после окончания голосования, для подсчёта поданных голосов.

В ряде стран, для избежания вброса бюллетеней до начала голосования, избирательные урны по закону должны быть прозрачными. За процессом голосования и доступом к урнам могут следить наблюдатели, иногда вводят системы видеонаблюдения.

Меры по защите избирательных ящиков 
Существует ряд мер, повышающих безопасность процесса работы с ящиками. Например, после окончания голосования может потребоваться перевозка ящика или некоторое время перед началом подсчёта, при этом рекомендуется дополнительно опечатывать урны, чтобы исключить возможность помещения в них дополнительных бюллетеней.

В России 
Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 28 мая 2009 года № 162/1152-5 «О нормативах технологического оборудования для участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации» утверждено изготовление стационарных и переносных ящиков для голосования из легкого полупрозрачного материала белого цвета (светопропускаемостью не менее 25 % и не более 40 %. Замена старых урн должна быть осуществлена до 1 января 2016 г. В соответствии с законом № 364-ФЗ от 21 декабря 2013 года, избирательные комиссии должны перейти на использование прозрачных и полупрозрачных ящиков с 2014 года, на что было предусмотрено порядка 1 млрд рублей.

29 октября 2018 на конференции «Выборы. Сегодня и завтра» председатель Центральной избирательной комиссии России попросила участников предложить русскоязычный синоним терминам «избирательная урна», «избирательный ящик», не вызывающий негативных ассоциаций.

Фотографии

См. также 
 Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)

Примечания

Ссылки 

 Francis Churchill, A brief history of… the ballot box, 8 June 2017
 The sweet history of the secret ballot box, BBC, 2015
 How Hard Can It Be to Place a Ballot Into a Ballot Box? Usability of Ballot Boxes in Tamper Resistant Voting Systems

Голосование